Узкороты, или микроквакши (Microhylidae) — семейство бесхвостых земноводных.

Описание 
Общая длина представителей этого семейства колеблется от 1,5 до 10,5 см. Имеют непропорционально маленькие размеры головы и рта. Конечности довольно короткие, у большинства видов отсутствует плавательная перепонка и присоски.

Окрашены очень разнообразно, некоторые виды довольно невзрачные, другие имеют в окраске яркие красные и оранжевые цвета, которые перемежаются с более тёмными, что придает окраске контрастность и выразительность.

Образ жизни 
Среди узкоротов встречаются наземные и древесные формы. Некоторые виды приспособились к очень засушливым условиям, способны зарываться в землю с помощью задних конечностей. Питаются преимущественно мелкими насекомыми.

Размножение 
В брачный период самцы издают громкие крики. В период размножения большинство видов привязаны к воде, но некоторые настолько приспособились к засушливым условиям, что откладывают яйца в норы грызунов и пустоты между листьями растений. Личиночная стадия у этих видов проходит в яйце.

Распространение 
Распространены довольно широко: в Северной и Южной Америке, западной, восточной и южной Африке, от Индии до северной Австралии.

Классификация 
На сентябрь 2019 года в семейство включают 13 подсемейств, 53 рода и 688 видов:

Adelastinae Peloso at al., 2016

  (1 вид)
 

Asterophryinae Günther, 1858

  (5 видов)
 
 
 
 
 

  (7 видов)

  (26 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (9 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (24 вида)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (37 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (65 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (14 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (2 вида)
 
 

  (12 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (5 видов)
 
 
 
 
 

  (1 вид)
 

  (70 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (7 видов)

  (1 вид)
 

  (14 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (3 вида)
 
 
 

  (32 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaperininae Peloso at al., 2016
 

Cophylinae Cope, 1889

  (11 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (19 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (1 вид)
 

  (11 видов)

  (60 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyscophinae Boulenger, 1882
  (3 вида)

Gastrophryninae Fitzinger, 1843

  (1 вид)
 

  (36 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (6 видов)
 
 
 
 
 
 

  (1 вид)
 

  (1 вид)

  (18 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (4 вида)
  (2 вида)
  (4 вида)

  (1 вид)
 

  (4 вида)

Hoplophryninae Noble, 1931

  (2 вида)
 
 

  (1 вид)
 

Kalophryninae Mivart, 1869

  (26 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melanobatrachinae Noble, 1931

  (1 вид)
 , или чёрный индийский узкорот

Microhylinae Günther, 1858

  (9 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (18 видов)

  (2 вида)
 
 

  (43 вида)

  (4 вида)
 
 
 
 

  (1 вид)
 

  (12 видов)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otophryninae Wassersug & Pyburn, 1987

  (3 вида)
 
 
 

  (3 вида)
 
 
 

 

Phrynomerinae Noble, 1931
  (5 видов)

Scaphiophryninae Laurent, 1946

  (2 вида)
 
 

  (9 видов)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Семейство Узкоротые квакши (Microhylidae)

Литература 
 Günther, 1858 : On the Systematic Arrangement of the Tailless Batrachians and the Structure of Rhinophrynus dorsalis. Proceedings of the Zoological Society of London, vol. 26, p. 339—352.
 Caldwell, George R. Zug; Laurie J. Vitt; Janalee P. (2001). Herpetology : an introductory biology of amphibians and reptiles (2. ed.). San Diego [u.a.]: Academic Press. ISBN 0-12-782622-X.

 
Семейства земноводных